Джулай Володимир Олександрович, народився 20 червня 1953 року в родині залізничників, Почесний громадянин міста Знам'янка.

Життєпис 
З 1960 до 1970 року навчався у Знам'янській загальноосвітній школі № 3. Трудову діяльність розпочав у вересні 1970 року учнем МПТУ № 15 та слюсарем на заводі пересувних електростанцій в м. Запоріжжя.

Після служби в армії, з 1971—1973 p.p. 14 років працював на Знам'янському заводі «Пуансон», пройшовши шлях від учня слюсаря-інструментальника до заступника головного інженера.

Без відриву від виробництва, в ці роки одержав вищу освіту: у 1981 році закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за фахом інженер — механік, та у 1986 році закінчив факультет організаторів промислового виробництва і будівництва Донецького політехнічного інституту, отримавши кваліфікацію організатор промислового виробництва.

З 1987 року по 1989 рік працював на посаді інструктора в промислово — транспортному та організаційному відділах міському КПУ.

У 1989 році обраний головою Знам'янського міського виконавчого комітету, а в 1991 році переобраний Знам'янським міським головою, яким пропрацював по 1995 рік.

В 1995—1996 роках начальник відділу промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку Головного управління економіки та начальник управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку Кіровоградської обласної державної адміністрації.

З 1996 року по 1998 рік — голова Долинської районної державної адміністрації, потім три роки — заступник голови селянсько-фермерського господарства в Криворізькому районі Дніпропетровської області.

У вересні 2001 року обраний першим заступником міського голови м. Знам'янка.

З 2002 року по червень 2006 року — міський голова м. Знам'янка. З 2006 року по листопад 2010 року працював начальником міського управління праці та соціального захисту населення.

У листопаді 2010 року обраний першим заступником міського голови м. Знам'янка. З березня 2014 року пенсіонер.

За вагомий внесок у розвиток та розбудову міста Знам'янка, за активну участь у громадському житті міста присвоєно звання «Почесний громадянин міста Знам'янка» 08 травня 2013 року.

З липня 2015 року — і по теперішній час директор, заступник директора комунального підприємства «Знам'янської обласної бальнеологічної лікарні» Кіровоградської обласної ради.

Тричі обирався депутатом Знам'янської міської ради, та депутатом Кіровоградської обласної ради.

Нагороди 

 відзнака Президента України — Ювілейна медаль «20 років незалежності України»;
 відзнака «Честь і слава Кіровоградщини»;
 Грамоти і Почесні грамоти Кіровоградської обласної ради та обласної державної адміністрації;
 Почесна грамота департаменту охорони здоров'я Кіровоградської ОДА;
 Почесна відзнака Долинської районної ради;
 звання «Почесний громадянин Знам'янщини»;
 Грамоти та Почесні грамоти Знам'янської міської ради, відділів і управлінь Знам'янського міськвиконкому;
 відзнаки ветеранських та громадських організацій;
 відзнаки Міжнародного економічного комітету та Національного бізнес-рейтингу.

Джерела 
 Джулай В.О. (біографія)// Сайт Знам'янської ТГ, Процитовано 12 жовтня 2022 року

Посилання 
 Джулай В.О. (біографія)// Сайт Знам'янської обласної бальнеологічної лікарні, Процитовано 12 жовтня 2022 року
 Екс-мер Знам’янки став директором місцевої бальнеологічної лікарні// Точка доступу, 8 липня 2015 року, Процитовано 12 жовтня 2022 року

Почесні громадяни Знам'янки
Міські голови Кіровоградської області
Депутати Кіровоградської обласної ради
Нагороджені ювілейною медаллю «20 років незалежності України»